Die 1. fotbalová liga 1986/87 war die 56. Spielzeit der höchsten tschechoslowakischen Spielklasse im Fußball der Männer. Die Saison begann am 19. August 1986 und endete am 17. Juni 1987.

Meister wurde Sparta ČKD Prag.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten im Verlauf der Saison zweimal gegeneinander; einmal zu Hause und einmal auswärts. Somit bestritt jede Mannschaft 30 Spiele. Die zwei letzten Teams stiegen ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
Czechoslovakia 1945–1993 auf rsssf.com

Einzelnachweise 

1986/87
Fußballsaison 1986/87